Das emiratische NOC al-Ladschna al-ulimbiyya al-wataniyya bi-Daulat al-Imarat al-ʿarabiyya al-muttahida wurde 1980 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte zwei Sportler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei olympische Medaille erringen (1 × Gold und 1 × Bronze).

Medaillengewinner 

!Medaillengewinner
Vereinigte Arabische Emirate
Olympische Medaillengewinner Vereinigte Arabische Emirate